Ла-Палю́-сюр-Вердо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний схід від Марселя, 36 км на південь від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 266,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Палю-сюр-Вердон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Палю-сюр-Вердон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу